«Still waters run deep» — распространённая английская идиома, по смыслу эквивалентная русской поговорке «В тихом омуте черти водятся». Словосочетание Still Waters может относиться к следующим понятиям:

 Still Waters (альбом Bee Gees)
 Still Waters (альбом Луизы Сетары)
 Still Waters — английское название российского фильма «Тихие омуты».